Međuzonska nogometna liga Bosne, također i kao Međuzonska nogometna liga Bosne i Hercegovine, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1964./65.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Bosna" iz Visokog.

Ljestvica  

 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo 
 Kreka - danas dio naselja Tuzla

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1964./65.
 Hercegovačka zona 1964./65.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 43-45 
 Milan Ždrale: FK "Jedinstvo"-Brčko (1919 - 1989), Brčko, 1989. str. 71  
  Rajko Petrović, Sonja Petrović: Fudbalski klub "Radnik" Bijeljina : (1919-2003), Bijeljina, 2010.,  (karton), str. 152-157  
  

1964-65 1
BIH 1 MZ 
1964-65 1 MZ
1964-65 1 MZ